Gumpert bezeichnet

 die Gumpert Sportwagenmanufaktur
 den Gumpert Apollo, ein Auto der Sportwagenmanufaktur

Gumpert ist der Name von:
 Gumpert (Münsterschwarzach) († 1149), deutscher Benediktinerabt

Gumpert ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Gumpert (1907–1960), österreichischer Segelflugpionier und Flugzeugkonstrukteur
 Christiane Gumpert (* 1935), deutsche Malerin und Restauratorin
 Fritz Gumpert (1892–1933), deutscher Arbeiter und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 
 Friedrich Gumpert (1841–1906), deutscher Musiker, Hornist und Musikhochschul-Professor
 Günther Gumpert (1919–2019), deutsch-amerikanischer Maler
 Karin Gumpert († 2015), deutsche Golfspielerin
 Martin Gumpert (1897–1955), deutsch-amerikanischer Mediziner und Schriftsteller
 Nicolas Gumpert (* 1974), deutscher Mediziner und Autor
 Peter Klaus Gumpert (* 1938), deutscher Boxer
 Roland Gumpert (* 1944), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Steffen Gumpert (* 1975), deutscher Zeichner und Autor
 Thekla von Gumpert (1810–1897), deutsche Kinderbuchautorin
 Thomas Gumpert (1952–2021), deutscher Schauspieler
 Ulrich Gumpert (* 1945), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch: 
 Gumbert
 Gumpertsmühle